Essex Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Essex Township du comté de Kankakee dans l'Illinois.
 Essex Township du comté de Stark dans l'Illinois.
  du comté de Clinton dans le Michigan.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships